PND – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Punta Gorda (Florida) (Belize)
 PND – Personal Navigation Device
 PND – Probe Non-Destructive (indagine non distruttiva)